Reed Larson, né le  à Minneapolis aux États-Unis, est un joueur professionnel de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Carrière
Choisi au repêchage amateur de la LNH 1976 en  par les Red Wings de Détroit de la Ligue nationale de hockey, il commença sa carrière lors de la saison 1977 avec la franchise du Michigan.

Défenseur qui marquait beaucoup de buts, il avait une place importante dans l'organisation des Red Wings dont il fut capitaine pour la saison 1981-1982 de la LNH. Au cours de la saison 1985-1986 il fut échangé aux Bruins de Boston.

Lors de la saison 1988-1989, Larson va jouer pour trois franchises, les Oilers d'Edmonton, qu'il venait de rejoindre, les Islanders de New York et les North Stars du Minnesota.

Il signe l'année suivante pour les Sabres de Buffalo où il ne jouera qu'une rencontre avant de quitter la LNH pour le championnat italien, dans le HC Lions Courmaosta. Il terminera sa carrière professionnelle dans la Ligue internationale de hockey avec les Moose du Minnesota.

En 2006, il gagne le trophée Lester-Patrick en compagnie de Red Berenson, Marcel Dionne, Glen Sonmor et Steve Yzerman, pour l'ensemble de son activité pour le hockey des États-Unis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1974-1975 ||Golden Gophers du Minnesota ||NCAA ||41||11||17||28||37||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1975-1976 || Golden Gophers du Minnesota||NCAA ||42||13||29||42||94||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1976-1977 ||Golden Gophers du Minnesota ||NCAA ||21||10||15||25||30||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1976-1977||Red Wings de Détroit || LNH ||14||0||1||1||23||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1977-1978||Red Wings de Détroit ||LNH||75||19||41||60||95||7||0||2||2||4
|-
|1978-1979||Red Wings de Détroit ||LNH||79||18||49||67||169||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1979-1980||Red Wings de Détroit ||LNH||80||22||44||66||101||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1980-1981||Red Wings de Détroit ||LNH||78||27||31||58||153||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1981-1982||Red Wings de Détroit ||LNH||80||21||39||60||112||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1982-1983||Red Wings de Détroit ||LNH||80||22||52||74||104||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1983-1984||Red Wings de Détroit ||LNH||78||23||39||62||122||4||2||0||2||21
|-
|1984-1985||Red Wings de Détroit ||LNH||77||17||45||62||139||3||1||2||3||20
|-
| rowspan="2"| 1985-1986||Red Wings de Détroit ||LNH||67||19||41||60||109||  ||  ||  ||  ||  
|-
|Bruins de Boston ||LNH||13||3||4||7||8||3||1||0||1||6
|-
|1986-1987||Bruins de Boston ||LNH||66||12||24||36||95||4||0||2||2||2
|-
|1987-1988||Mariners du Maine || LAH ||2||2||0||2||4||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1987-1988||Bruins de Boston ||LNH||62||10||24||34||93||8||0||1||1||6
|-
|rowspan="3"| 1988-1989||Oilers d'Edmonton ||LNH||10||2||7||9||15||  ||  ||  ||  ||  
|-
|Islanders de New York ||LNH||33||7||13||20||35||  ||  ||  ||  ||  
|-
|North Stars du Minnesota ||LNH||11||0||9||9||18||3||0||0||0||4
|-
|1989-1990||Sabres de Buffalo ||LNH||1||0||0||0||0||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1989-1990 ||HC Alleghe || Série A ||43||24||50||74||51||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1990-1991 ||HC Alleghe||Série A ||36||13||38||51||24||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1991-1992 ||HC Devils Milano ||Série A || || || || || || || || || ||  
|-
|1993-1994 ||HC Lions Courmaosta||Série A ||25||10||23||33||54||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1994-1995 || Moose du Minnesota || LIH ||9||2||2||4||11||  ||  ||  ||  ||  

|904||222||463||685||||32||4||7||11||63

Références 

Naissance en juillet 1956
Naissance à Minneapolis
Joueur international américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Choix de repêchage des Fighting Saints du Minnesota
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur de roller in line hockey
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Islanders de New York
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Mariners du Maine (1987-1992)
Joueur du Moose du Minnesota
Joueur du HC Courmaosta
Gagnant du trophée Lester-Patrick
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Membre du Temple de la renommée du hockey américain
Joueur du HC Alleghe
Défenseur de hockey sur glace
Capitaine des Red Wings de Détroit